'A Associação Cultural Pinheiros Sport Club, ou simplesmente Pinheiros, é um clube de futebol brasileiro sediado no município de Garopaba, no estado de Santa Catarina.

Títulos
 Campeonato Junior Divisão de Acesso: 2011(Invicto)

Pinheiros em Rodeio
Em 2011, O Pinheiros se transferiu para a Cidade de Rodeio.

Categorias de base
O clube Pinheiros tem um trabalho nas categorias de base, com escolinhas nas cidades de Timbó e Rodeio, tentando revelar novos jogadores a cada dia de treino.

Comissão técnica
 Treinador:  Walter Souza
 Preparador Fisico:  Celsinho
 Preparador de Goleiros:  Carlos Alberto Santos
 Massagista:  Maguila
 Diretor: José Mauricio Cabral
 Presidente:  Cristiano Marques de Santana

Jogadores famosos/notáveis
  Zé Eduardo (2010)

Pinheiros
Pinheiros
Clubes de futebol fundados em 2007
Esporte de Garopaba
Fundações em Santa Catarina em 2007